Мела:

 Мела — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Мела — термин, означает «собрание», «встреча» или ярмарка.
 Мела, Наталия (род. 1923) — современная греческая скульптор.